Кюзанс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Кюзанс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду